

Località 
 Taizé – comune francese della Saona e Loira
 Taizé – comune francese della Deux-Sèvres
 Taizé-Aizie – comune francese della Charente

Altro 
 Comunità di Taizé – comunità cristiana ecumenica con sede a Taizé (Saona e Loira) 

 Canoni di Taizé – canti tipici elaborati dalla comunità di Taizé